Die Primeira Liga 2004/05 war die 71. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 28. August 2004 und endete am 22. Mai 2005. Die Aufsteiger aus der Segunda Liga waren GD Estoril Praia, Vitória Setúbal und FC Penafiel.

Benfica Lissabon wurde zum 31. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft Benfica Lissabon

Weblinks 
 Spieldaten und Tabellen auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2004/05